Amerikai Egyesült Államok
 Farmington (Arkansas)
 Farmington (Connecticut)
 Farmington (Delaware)
 Farmington (Észak-Karolina)
 Farmington (Illinois)
 Farmington (Indiana)
 Farmington (Iowa)
 Farmington (Kalifornia)
 Farmington (statisztikai település, Maine)
 Farmington (város, Maine)
 Farmington (Michigan)
 Farmington (Minnesota)
 Farmington (Mississippi)
 Farmington (Missouri)
 Farmington (statisztikai település, New Hampshire)
 Farmington (város, New Hampshire)
 Farmington (New York)
 Farmington (Nyugat-Virginia)
 Farmington (Ohio)
 Farmington (Oregon)
 Farmington (Pennsylvania)
 Farmington (Tennessee)
 Farmington (Utah)
 Farmington (Új-Mexikó)
 Farmington (Washington)
 Farmington (Jefferson megye, Wisconsin)
 Farmington (La Crosse megye, Wisconsin)
 Farmington (Polk megye, Wisconsin)
 East Farmington (Wisconsin)
 Farmington (Washington megye, Wisconsin)
 Farmington (Waupaca megye, Wisconsin)
 Farmington (közösség, Wisconsin)
 Egyesült Királyság
 Farmington (Egyesült Királyság)

 Kanada
 Farmington (Kanada)